Blinder Haß ist der Titel folgender Filme:

 Blinder Haß (1957), US-amerikanischer Western
 Blinder Hass (1985), US-amerikanisches Filmdrama 
 Blinder Haß (1989), US-amerikanisches Westerndrama
 Blinder Haß (1990), US-amerikanischer Kriminalfilm
 Blinder Hass (1991), US-amerikanischer Fernsehfilm (Originaltitel: Line of Fire: The Morris Dees Story)
 Blinder Haß, Episode 44 der Krimireihe Ein Fall für zwei, siehe Ein Fall für zwei #Episoden mit Rechtsanwalt Dr. Renz und Matula
 Blinder Hass, Episode 368 der Krimireihe Der Alte, siehe Der Alte/Episodenliste #Episoden mit Jan-Gregor Kremp

Siehe auch:
 Blinde Wut
 Der Haß ist blind